

Geografia 
 Birmania
 Isola di Hastings – isola nella parte meridionale dell'arcipelago di Mergui
 Canada
 Contea di Hastings – contea dell'Ontario
 Regno Unito
 Hastings – città e borough dell'East Sussex
 Hastings – villaggio del Somerset
 Nuova Zelanda
 Hastings – capoluogo del distretto di Hastings
 Sierra Leone
 Hastings – sobborgo della capitale Freetown
 Stati Uniti d'America
 Hastings – città della Contea di St. Johns, Florida
 Hastings – città della Contea di Mills, Iowa
 Hastings – capoluogo della Contea di Adams, Nebraska
 Hastings – capoluogo della Contea di Barry, Michigan
 Hastings – township della Contea di Barry, Michigan
 Hastings – capoluogo della Contea di Dakota, Minnesota
 Hastings – città della Contea di Oswego, New York
 Hastings – città della Contea di Jefferson, Oklahoma
 Hastings – borough della Contea di Cambria, Pennsylvania

Personaggi immaginari 
 Arthur Hastings – personaggio letterario, compagno d'avventura di Hercule Poirot, ideato da Agatha Christie
 Melissa Hastings – personaggio della serie televisiva statunitense Pretty Little Liars
 Spencer Hastings – personaggio letterario creato da Sara Shepard

Persone
 Adam Hastings (1996) – rugbista a 15 scozzese
 Alcee Hastings (1936) – politico e magistrato statunitense
 Anne Hastings (1471-1520) – nobildonna inglese
 Beatrice Hastings (1879-1943) – scrittrice, poetessa e giornalista inglese
 Doc Hastings (1941) – politico statunitense
 Elizabeth Hastings (1556-1621) – nobildonna inglese
 Ferdinando Hastings, VI conte di Huntingdon (1609-1655) – nobile e politico inglese
 Flora Hastings (1806-1839) – nobildonna inglese
 Francis Hastings, barone Hastings (1560-1595) – nobile inglese
 Francis Hastings, II conte di Huntingdon (1514-1561) – nobile inglese
 Francis Rawdon-Hastings, I marchese di Hastings (1754-1826) – militare, politico e nobile britannico
 Gavin Hastings (1962) – ex rugbista a 15 ed ex giocatore di football americano scozzese
 Henry Hastings, V conte di Huntingdon (1586-1643) – nobile inglese
 Jack Hastings (1858-1935) – calciatore nordirlandese
 James Hastings (1852-1922) – biblista britannico
 Jeff Hastings (1959) – ex saltatore con gli sci statunitense
 Jimmy Hastings (1938) – musicista britannico
 John Hastings, II conte di Pembroke (1347-1375) – militare inglese
 Lansford Hastings (1819-1870) – esploratore e militare statunitense
 Max Hastings (1945) – storico britannico
 Michael Hastings (1980-2013) – giornalista e scrittore statunitense
 Natasha Hastings (1986) – velocista statunitense
 Ned Hastings (1966) – editore, produttore televisivo e doppiatore statunitense
 Pye Hastings – chitarrista e compositore britannico
 Reed Hastings (1960) – imprenditore e filantropo statunitense
 Richard Hastings (1977) – ex calciatore canadese
 Selina Hastings (1945) – giornalista, biografa e autrice britannica
 Theophilus Hastings, VII conte di Huntingdon (1650-1701) – politico inglese
 Warren Hastings (1732-1818) – politico britannico
 William Hastings, I barone Hastings (1431 circa–giugno 1483) – nobile inglese

Altro
 Barone Hastings – titolo baronale nella Paria d'Inghilterra
 Hastings Cutoff – via alternativa seguita dagli emigranti per recarsi in California
 Hastings Gardens – giardini pubblici di La Valletta, isola di Malta

Pagine correlate
 Abney-Hastings
 Scott Hastings